Unteraschau ist der Ortsname von

 Unteraschau (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Unteraschau (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Unteraschau (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern